Ста́ркин — фамилия.

Известные носители 

 Старкин, Григорий Степанович (1930—?) — Герой Социалистического Труда.
 Старкин, Иван Тимофеевич — депутат Верховного Совета СССР 6 созыва.

 Старкина, София Вячеславовна (1966—2014) — российский литературовед.

Другое 
 «Старкин» — сортотип яблони.

См. также 
 Стариков
 Старилов
 Старицкий
 Старков
 Старостин
 Старченко
 Старшинов